Il singolare del Sybase Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Pete Sampras era il detentore del titolo e ha battuto in finale Greg Rusedski che si è ritirato sul punteggio di 3–6, 5–0.

Teste di serie

  Pete Sampras (campione)
  Michael Chang (quarti di finale)
  Andre Agassi (semifinali)
  Todd Martin (semifinali)

n/a
 Richey Reneberg (quarti di finale)
 Greg Rusedski (finale)
 Chris Woodruff (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Sybase Open 1997
ATP Tour 1997